Plotius ist die volkstümlich-plebejische Schreibweise des Gentilnamens Plautius und steht für folgende Personen:

Gens Plotia 
 Plotius Tucca, Römer des 1. Jahrhunderts v. Chr.
 Marcus Plotius Faustus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Publius Plotius Romanus, römischer Konsul
 Quintus Plotius Anteros, antiker römischer Steinschneider
 Quintus Plotius Felix, antiker römischer Steinschneider
 Quintus Plotius Nicephorus, antiker römischer Steinschneider

Andere 
 Lucius Plotius Gallus, 1. Jh. v. Chr., erster Rhetoriklehrer Roms in lateinischer Sprache (Seneca der Ältere, Controversiae 2, Praefatio 5; Sueton, De Claris Rhetoribus, 2)

Römischer Personenname